Квалификация Чемпионата мира по футболу среди женщин 2003 определила 15 участников финального турнира, которые присоединились к хозяйкам чемпионата, сборной Китая. Европа имела 5 мест, Азия — 3,5, Северная и Центральная Америка — 2,5, Африка — 2, Южная Америка — 2 и Океания — 1. 16-я квота предназначалась победителю межконтинентальных стыковых матчей АФК и КОНКАКАФ.

Участники финального турнира

Африка 

(22 сборные боролись за 2 квоты)

Представители данного континента квалифицировались через чемпионат Африки. Финальный турнир проходил с 7 по 20 декабря 2002 года в Нигерии. Команды, дошедшие до финала чемпионата, получили путёвки на чемпионат мира. Ими стали Нигерия и Гана.

Финальная часть

Азия 
 
(13 сборных боролись за 2 или 3 квоты, Китай отобрался автоматически)

От АФК отбор проходил в рамках Кубка Азии 2003.

Финальный турнир прошёл с 8 по 21 июня 2003 года в Таиланде. Победителем турнира стала сборная КНДР, обыгравшая в финале Китай. Также путёвки на ЧМ получили бронзовые призёры Кубка Азии сборная Южной Кореи. Сборная Японии получила право сыграть в межконтинентальных стыковых матчах с представителем КОНКАКАФ.

Финальная часть

Европа 
 
(16 команд боролись за 5 квот)

Европейская квалификация проводилась в двух дивизионах. В так называемом классе А принимали участие 16 сборных, разбитых на 4 группы. Квалификация проходила в два круга, победители групп получили путёвки на чемпионат мира. Ими стали Норвегия, Швеция, Россия и Германия. Ещё одна путёвка на чемпионат мира разыгрывалась в матчах плей-офф между командами, занявшими вторые места в своих группах. Она досталась сборной Франции.

Северная Америка 

(22 сборные боролись за 2 или 3 квоты)

Североамериканский отбор проводился по итогам Золотого кубка КОНКАКАФ 2002. Финальный турнир прошёл с 27 октября по 9 ноября 2002 года в США и Канаде.

Финалисты турнира (США и Канада) отобрались на чемпионат мира. Сборная Мексики, заняв 3-е место, получила право сыграть в межконтинентальных стыковых матчах.

Финальная часть

Океания 

(5 сборных боролись за 1 квоту)

Участник от ОФК определялся по итогам чемпионата Океании. Турнир прошёл с 5 по 13 апреля 2003 года в австралийской Канберре.

Сборная Австралии, став чемпионом континента, отобралась на чемпионат мира.

Южная Америка 

(10 сборных боролись за 2 квоты)

Два представителя континента определялись по итогам чемпионата Южной Америки. Турнир прошёл с 9 по 27 апреля 2003 года в трёх странах. Путёвки на чемпионат мира завоевали Бразилия и Аргентина.

Стыковые матчи АФК-КОНКАКАФ 
Сборная Японии получила последнюю путёвку на чемпионат мира.

Примечания

Ссылки 
 Результаты на RSSSF

Чемпионат мира по футболу среди женщин 2003
2001 год в женском футболе
2002 год в женском футболе